La formula molecolare C6H8O può indicare:
 2-cicloesenone
 3-cicloesenone
 2,5-dimetilfurano

Formule molecolari